Регенерація — відновлення, відбудова.

 Регенерація — у біології: відновлення структурних елементів тканини замість пошкоджених або загиблих.
 Регенерація (буріння) — процес відновлення бурового розчину відновлення шляхом виділення вибуреної породи та добавки (при необхідності) обважнювача для витримки стабільних характеристик розчину.
 Регенерація (у збагаченні корисних копалин) — регенерація обігової води, мінеральної суспензії важкосередовищних сепараторів та обважнювача.
 Регенерація — у геології: тектонічний процес, який веде до відновлення високого ступеня тектонічної рухливості
 Регенерація — у теплотехніці: використання теплоти продуктів згоряння для підігрівання палива, повітря або їх сумішей.
 Регенерація кристалів — відновлення форми кристалічного багатогранника.
  — біологічна здатність Володарів часу з телесеріалу «Доктор Хто».

Див. також 
 Регенератор

Посилання